Kurt Prenzel ist der Name folgender Personen:

* Kurt Prenzel (1900–1976), deutscher Politiker (KPD/SED) und Diplomat
 Kurt Prenzel (Boxer) (1896–1960), deutscher Boxer